«Beade» puede referirse a:
 Beade, municipio español de la provincia de Orense.
 Beade (Abegondo), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Beade (parroquia), parroquia del municipio de Beade, provincia de Orense, Galicia, España.
 Beade (Vigo), parroquia española del municipio de Vigo, de la provincia de Pontevedra.